28-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани проходил с 8 сентября по 20 декабря 2020 года с участием 22 команд (14 представителей суперлиги и 8 — высшей лиги «А»). Победителем турнира в 6-й раз стала команда «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Формула розыгрыша 
Розыгрыш состоит из трёх этапов — предварительного, полуфинального и финального.

На предварительном этапе команды-участницы разделены на 4 зоны, в которых играют в один круг. Первичным критерием при распределении мест в зонах является общее количество побед, далее — количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — по 2, за поражения 2:3 — по одному, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются. В полуфинальный этап выходят 12 команд — 4 из 1-й зоны, по 3 — из 2-й и 3-й зон и 2 — из 4-й зоны). Выход в полуфинальную стадию из предварительных зон зависит от их рейтингового состава. Из каждой зоны в полуфинал выходит количество команд, равное числу команд, входящих в 12 первых по их рейтингу на начало чемпионата России 2020/2021.

В полуфинальном этапе 12 команд разделены на 4 группы, в которых играют в один круг. Победители групп выходят в финальный этап.

Финальный этап проводится в формате «финала четырёх» — два полуфинала и два финала — за 1-е и 3-е места.

Предварительный этап

Зона 1 
Калининград

Зона 2 
Екатеринбург

Зона 3 
Казань

Зона 4 
Липецкий район (Копцевы Хутора)

Полуфинальный этап

Группа А 
Казань

Группа Б 
Калининград

Группа В 
Екатеринбург 

«Тулица» (Тула) отстранена от участия в турнире.

Группа Г 
Екатеринбург

Финал четырёх 
19—20 декабря 2020. Москва

Участники: 
«Динамо» (Москва)
«Динамо-Ак Барс» (Казань)
«Динамо» (Краснодар)
«Ленинградка» (Санкт-Петербург)

Полуфинал 
19 декабря

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо» (Краснодар)
3:0 (25:18, 25:22, 25:21).

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка»  
3:0 (25:21, 25:17, 25:13).

Матч за 3-е место 
20 декабря

«Динамо» (Краснодар) — «Ленинградка»  
3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:19).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 «Динамо-Ак Барс» (Казань): Милина Рахматуллина, Анна Подкопаева, Ольга Бирюкова, Ирина Королёва, Анна Котикова, Татьяна Костина, Елизавета Попова, Саманта Фабрис, Саманта Брисио Рамос, Евгения Старцева, Арина Федоровцева, Татьяна Кадочкина, Вита Акимова, Таисия Коновалова. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

 «Динамо» (Москва): Софья Кузнецова, Екатерина Ефимова, Екатерина Орлова, Яна Щербань, Татьяна Романова, Наталия Гончарова, Екатерина Енина, Мария Бибина, Анна Климец, Марина Бабешина, Ирина Фетисова, Наталья Кроткова, Анна Поспелова, Наталия Зильо Перейра. Главный тренер — Желько Булатович.

 «Динамо» (Краснодар): Ангелина Лазаренко, Екатерина Пипунырова, Мария Перепёлкина, Тамара Зайцева, Мария Халецкая, Светлана Суховерхова, Вера Ветрова, Екатерина Лазарева, Богумила Бярда, Ольга Зубарева, Римма Гончарова, Ангелина Сперскайте, Екатерина Третьякова, Ольга Зверева. Главный тренер — Константин Ушаков.

Индивидуальные призы 
 MVP: Евгения Старцева («Динамо-Ак Барс»).

Примечания

Ссылки 
 Результаты (предварительный этап)
 Результаты (полуфинальный этап)
 Результаты (финал четырёх)
 "Динамо-Ак Барс" - обладатель Кубка России.

2020 год в волейболе